Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Samantha Reeves e Adriana Serra Zanetti che hanno battuto in finale Klára Zakopalová e Alena Vašková 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Sonya Jeyaseelan /  Lilia Osterloh (semifinali)

 Anca Barna /  Els Callens (primo turno)
 Kim Grant /  Abigail Spears (quarti di finale)
 Renata Kolbovic /  María Vento-Kabchi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2001